Горонтало — багатозначний термін:

 Горонтало (провінція) — провінція Індонезії, на острові Сулавесі.
 Горонтало (місто) — місто в Індонезії, адміністративний центр провінції Горонтало.
 Горонтало (народ) — народ, що живе на півночі острова Сулавесі.
 Горонтало (округа) — округа у провінції Горонтало.
 Горонтало (мова) — мова народу Горонтало.